Кристофер Фредерик Авеллон () — американский геймдизайнер и сценарист, пишущий истории для компьютерных игр и комиксов. В разные годы Авеллон работал в студиях Interplay Entertainment и Obsidian Entertainment — он входил в число основателей Obsidian, но позже покинул эту студию, чтобы работать фрилансером. Он наиболее известен как геймдизайнер и сценарист компьютерных ролевых игр Fallout 2 и Planescape: Torment.

Карьера 
Крис Авеллон получил среднее образование в Старшей школе науки и техники имени Томаса Джефферсона. Окончил Колледж Вильгельма и Марии, получив степень бакалавра. Авеллон начал свою карьеру с написания кампаний к ролевым играм в сеттинге Dungeons & Dragons. В 1997 году поступил на работу в Interplay Entertainment, где непродолжительное время работал над Star Trek: Starfleet Academy. В том же году Авеллон принял участие в разработке Descent to Undermountain. В 1998 году Авеллон участвовал в разработке Fallout 2. Параллельно с работой над Fallout 2 Крис Авеллон возглавлял разработку игры Planescape: Torment.

Авеллон работал над всеми играми серии Icewind Dale, которые были выпущены с 2000 по 2002 год. Как дизайнер, он принимал участие в работе над Baldur's Gate: Dark Alliance (2001), Champions of Norrath (2004) и был главным дизайнером отменённого проекта Van Buren, после которого он уволился из Interplay.

Покинув Interplay, Крис Авеллон стал одним из соучредителей компании Obsidian Entertainment, где работал над ролевыми играми Star Wars: Knights of the Old Republic II (2004), Neverwinter Nights 2 (2006), Alpha Protocol, Fallout: New Vegas (2010) и South Park: The Stick of Truth (2014). Принял участие в работе над совместным с inXile Entertainment проектом Wasteland 2 и Pillars of Eternity.

9 июня 2015 года Авеллон покинул Obsidian Entertainment, после чего работал фрилансером и участвовал в качестве приглашённого дизайнера для ряда игр независимых студий.

Игры

Примечания

Ссылки 
 
 Интервью издания TheCriticalBit с Крисом Авеллоном (перевод RPGNuke)
 Интервью Криса Авеллона, данное русскоязычному сайту RPGNuke.ru
 Второе интервью RPGNuke.ru с Крисом Авеллоном

Геймдизайнеры США
Сценаристы компьютерных игр
Сценаристы комиксов